Barrow ist ein Einschlagkrater auf dem Mond im Norden der Mondvorderseite. Er liegt zwischen Goldschmidt im Nordwesten und der großen Kraterebene von Meton im Nordosten. Im Südwesten liegt der Krater W. Bond. Der Krater ist stark erodiert. Der südwestliche Teil des Walles wird von dem jüngeren Krater Barrow A überdeckt.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem englischen Geistlichen und Mathematiker Isaac Barrow benannt.

Weblinks 
 
 Barrow auf The-moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen 

Einschlagkrater (Mond)